Spiralzahnmoos steht für folgende Moosarten:

 Gekräuseltes Spiralzahnmoos (auch Gewelltes Spiralzahnmoos genannt)
 Geneigtes Spiralzahnmoos (auch Gekieltblättriges Spiralzahnmoos genannt)